

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Zagrobla – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rossosz
 Zagrobla – część wsi Honiatycze w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice
 Zagrobla – przysiółek wsi Dobrenice w woj. łódzkiem, w pow. piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie
 Zagrobla – część wsi Lutków w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Chłopice
 Zagrobla – część wsi Łukawiec w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Wielkie Oczy

Zobacz też 
 Zagroble, Za Groblą